Профсоюзная имеет значения:
 «Профсоюзная» — станция Московского метрополитена.
 «Профсоюзная» — станция Волгоградского метротрама.
 Укороченное название от

См. также 
 Профсоюзная марка — группа знаков добровольных сборов, выпускающихся профессиональными союзами.

